Grzegorek ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Grzegorek (* 1956), polnischer Journalist und Verleger